Kasiman kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Kecamatan Kasiman, distrikt, Jawa Timur, 
 Desa Kasiman, administrativ by, Jawa Timur, 

Robotskapade Indonesienförgreningar